Hagara (f. Hagarová):
  (ur. 1964), austriacki żeglarz, brat Roman
  (u.r 1917 Nováky; zm. 1964 Bratysława), słowacki nauczyciel, bojownik antyfaszystowski
 Roman Hagara (ur. 1966 Wiedeń), austriacki żeglarz sportowy
 Vladimír Hagara (ur. 1943 Pieszczany), słowacki piłkarz
  (ur. 1927, Wiedeń), austriacki piosenkarz i aktor
 Zuzana Štočková (Hagarová-Štočková), née Hagarová (ur. 1977), słowacka arcymistrzyni szachowa